

Letteratura 
 Gossip Girl – Voglio tutto (All I Want Is Everything) – romanzo della serie Gossip Girl di Cecily von Ziegesar

Musica 
 All I Want Is Everything – album di Southside Johnny del 1993
 All I Want Is Everything – traccia dell'album These Days dei Bon Jovi del 1995
 All I Want Is Everything – singolo dei Def Leppard del 1996
 All I want Is Everything – singolo di Victoria Justice